Cédric Mathy (né en 1970), coureur cycliste belge ;
 Joseph Mathy (1944 - 1969), coureur cycliste belge ; 
 François Mathy (né en 1944), cavalier belge ;
 Henri Mathy (1897-1978), artiste peintre belge ;
 Karl Mathy (1807-1868), homme politique allemand ;
 Maxime Mathy (né en 1992), joueur français de rugby à XV ;
 Mimie Mathy (née en 1957), humoriste et actrice française ;
 Philippe Mathy (né en 1956), poète belge ;
 Reinhold Mathy (né en 1962), footballeur allemand ;
 Théo Mathy (1924-2007), journaliste sportif belge ;
 Vincent Mathy (né en 1971), dessinateur de bande dessinée.